A Cs vagy CS a következő lehet:
Energetika
 Cs–1, a világ első működőképes légcsavaros gázturbinás hajtóműve

Kémia
 a cézium vegyjele
 szén-monoszulfid, CS képletű kémiai vegyület, a szén egyik szulfidja
 szén-diszulfid, CS2 képletű kémiai vegyület, a szén egyik szulfidja
 CS gáz, azaz orto-klórbenzilidén-malonitril, egy nem-halálos tömegoszlató vegyi anyag (könnygáz egyik fajtája)

Magyar nyelv
 a magyar ábécé ötödik betűje, a Cs

Számítástechnika
 Counter-Strike, egy taktikai, belső nézetű akciójáték (FPS)